Amir Khan peut désigner :

 Amir Khan (1912–1974), un chanteur classique de la musique hindoustanie ;
 Amir Khan (1986-), un boxeur anglais .